Barnett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnett Hill (New Hampshire)
 Barnett Hill (Texas)